Sbarramento – struttura artificiale per regolare il flusso delle acque
 Sbarramento – azione militare per impedire il passaggio nemico
 Sbarramento – sistema elettorale con soglia minima di voti